Lhota est un toponyme qui peut désigner :

Lhota, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Lhota, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Lhota, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Lhota, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín ;
 Bradlecká Lhota, une commune du district de Semily, dans la région de Liberec ;
 Červená Lhota, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Chodská Lhota, une commune du district de Třebíč, dans la région de Vysočina ;
 Dlouhá Lhota, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Dolní Lhota, une commune du district d'Ostrava-Ville, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Dolní Lhota, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín ;
 Francova Lhota, une commune du district de Vsetín, dans la région de Zlín ;
 Haškovcova Lhota, une commune du district de Tábor, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Horní Lhota, une commune du district d'Ostrava-Ville, dans la région de Moravie-Silésie ;
 Hroznová Lhota, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Hurtova Lhota, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Husí Lhota, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Jestřabí Lhota, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Kacákova Lhota, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové ;
 Kamenná Lhota, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Klášterská Lhota, une commune du district de Trutnov, dans la région de Hradec Králové ;
 Kostelní Lhota, une commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Králova Lhota, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Králova Lhota, une commune du district de Rychnov nad Kněžnou, dans la région de Hradec Králové ;
 Lhota pod Hořičkami, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Lhota pod Libčany, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové ;
 Lhota pod Radčem, une commune du district de Rokycany, dans la région de Plzeň ;
 Lhota Rapotina, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Lhota u Lysic, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Lhota u Olešnice, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Lhota u Příbramě, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Lhota u Vsetína, une commune du district de Vsetín, dans la région de Zlín ;
 Malá Lhota, une commune du district de Blansko, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Nedašova Lhota, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín ;
 Nová Lhota, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Ostrožská Lhota, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín ;
 Ovesná Lhota, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Písková Lhota, une commune du district de Mladá Boleslav, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Písková Lhota, une commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Rabštejnská Lhota, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Radkova Lhota, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Salačova Lhota, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Šárovcova Lhota, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové ;
 Smetanova Lhota, une commune du district de Písek, dans la région de Bohême-du-Sud ;
 Suchá Lhota, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Tvarožná Lhota, une commune du district de Hodonín, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Uhlířská Lhota, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Úhřetická Lhota, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice ;
 Velká Lhota, une commune du district de Vsetín, dans la région de Zlín ;
 Vlachova Lhota, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín ;
 Vranová Lhota, une commune du district de Svitavy, dans la région de Pardubice ;
 Vrbová Lhota, une commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Vysoká Lhota, une commune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina ;
 Zábeštní Lhota, une commune du district de Přerov, dans la région d'Olomouc ;
 Zářecká Lhota, une commune du district d'Ústí nad Orlicí, dans la région de Pardubice ;
 Zelenecká Lhota, une commune du district de Jičín, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie